Степа́н Влади́мирович Калмыко́в (род. 19 января 1950, село Шанай, Иркутская область, СССР) — российский учёный и общественный деятель, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО. С 1995 года по 19 января 2015 — ректор Бурятского государственного университета (до 1 марта 1996 года — исполняющий обязанности ректора). Депутат Народного Хурала Республики Бурятия (до 2018 г.), почётный консул Республики Корея в Бурятии.

Биография 
Окончил с отличием в 1970 году факультет физической культуры Бурятского государственного педагогического института им. Д. Банзарова, в 1974 аспирантуру Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской.

Трудовую деятельность начал в 1970 году в качестве преподавателя физической культуры Боханского педагогического училища.

Работал ассистентом (1974—1976), старшим преподавателем (1976—1977), доцентом, заведующим кафедрой гимнастики и борьбы (1978—1987), деканом факультета физической культуры БГПИ (1987—1990). В 1990—1993 гг. — председатель Комитета Верховного Совета Республики Бурятия по науке, культуре, образованию, молодёжной политике и спорту. В 1993—1995 — ректор БГПИ. С 1995 по 2015 гг. — ректор Бурятского государственного университета.

Научная деятельность 
Является основоположником нового научного направления по изучению закономерностей взаимодействия народов в контексте развития культур «Восток-Запад». Ещё одно направление научной деятельности — индивидуализация процесса подготовки спортсменов.

Под руководством С. В. Калмыкова защищены 3 докторские и 24 кандидатские диссертации. Является ответственным редактором Всероссийского сборника научных трудов «Восток-Запад».

Автор более 200 научных трудов, в том числе 12 монографий, 3 учебных пособий, 1 авторского свидетельства.

Библиография 
 Спортивная борьба для юношей. — Улан-Удэ, 1989.
 Индивидуальность в спорте. — Улан-Удэ, 1993.
 Основы индивидуализации подготовки спортсменов-единоборцев. — Улан-Удэ, 1994.

Награды и почётные звания 
 «Заслуженный работник физической культуры Бурятской АССР» (18 ноября 1989)
 «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (11 января 2000)
 Знак «За отличные успехи в области образования СССР» (27 сентября 1989)
 Орден Полярной звезды (МНР, 2007)
 Медаль «Дружба» (МНР, 2005)
 Государственная награда Республики Бурятия — медаль «Агван Доржиев», 2010
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2010

Примечания 

Выпускники Бурятского государственного университета
Преподаватели Бурятского государственного университета
Ректоры Бурятского государственного университета
Заслуженные работники физической культуры Бурятской АССР
Доктора педагогических наук
Члены-корреспонденты РАО
Депутаты Народного Хурала Республики Бурятии